Ip (Sălaj), een gemeente in het district Sălaj
 Ye (hoofdbetekenis), de HK-romanisatie van  Ip, een Chinese achternaam 
 Internetprotocol
 IP-adres
 IP-code voor de beschermingsgraden van elektrische toestellen
 IP (reclameregie), de reclameregie van RTL-zenders
 IP (complexiteitsklasse), een complexiteitsklasse
 IP - Intellectuele eigendom of  Intellectual property
 IP (vakblad voor informatieprofessionals)